All Together Now může být:

 All Together Now (píseň) – píseň skupiny The Beatles z roku 1969
 All Together Now (album, Argent) – album skupiny Argent z roku 1972
 All Together Now (album, Better Than Ezra) – album skupiny Better Than Ezra z roku 2014
 All Together Now (seriál) – australská situační komedie
 All Together Now (film) – film z roku 2008